Höcke steht für:

 Hockete, gemütliches Beieinandersitzen
 Kornhöcke, siehe Dieme

Höcke ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Höcke (Radsportler) (* 1949), deutscher Radrennfahrer
 Björn Höcke (* 1972), deutscher Politiker (AfD)
 Holger Höcke (* 1962), deutscher Verlagsredakteur und Schriftsteller

Siehe auch:
 Hocke
 Hoecke
 Höcker